Заха () может означать:

 Заха, Уилфрид (род. 1992) — английский футболист, крайний полузащитник.
 Хадид, Заха (1950—2016) — британский архитектор, дизайнер.
 Заха, Павел (род. 1997) — чешский хоккеист, центральный нападающий.